Машівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Машівська сільська рада — Волинська область, Любомльський район
 Машівська сільська рада — Чернігівська область, Семенівський район

 Машівська сільська рада — колишня сільська рада Іванківського району Київської області

Джерела 

сайт Верховної Ради України